

Persone
Antonio Torrisi – politico italiano
Bruno Torrisi – attore italiano
Fortunato Torrisi – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giovanni Torrisi – ammiraglio italiano
Laura Torrisi – attrice, modella e personaggio televisivo italiana
Paolo Torrisi – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Pietro Torrisi – attore e culturista italiano
Salvatore Torrisi – politico italiano
Santo Torrisi – militare italiano
Stefano Torrisi – ex calciatore italiano